ZSS – [[cof4e
dice aeroportuale IATA]] dell'aeroporto civile di Sassandra (Costa d'Avorio)